Stawy  peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Stawy, un village dans la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Stawy, un village dans la voïvodie de Łódź ;
 Stawy, un village dans la voïvodie de Lubusz ;
 Stawy, un village dans la voïvodie d'Opole ;
 Stawy, un village dans la voïvodie de Sainte-Croix.